Glacisbrücke steht für:
 Glacisbrücke Ingolstadt
 Glacisbrücke Minden

Siehe auch:
 Glacisstraße